Saros 92 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 19 augustus -76 t/m 16 oktober 1240. Deze serie duurde 1316 jaar en 58 dagen, bevatte 74 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 8 t/m 81.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus